Армен Варданян:
* Варданян, Армен Самвелович (род. 1982) — армянский футболист.
 Варданян, Армен Фрунзикович (род. 1982) — армянский и украинский борец греко-римского стиля.

Примечания